Shock (engl. für Schock) steht für:

 Detroit Shock, ein ehemaliges WNBA-Basketball-Franchise
 Shock (Pornofilm), einen Pornofilm
 Shock (Rainbow MagicLand), eine Achterbahn
 Shock Records, ein australisches Plattenlabel
 Shock Troopers, eine italienische Crossover-Band
 Shock Troopers (Computerspiel), ein Arcadespiel
 Shock (Zeitschrift), eine medizinische Zeitschrift
 System Shock, eine Computerspielreihe
 Tulsa Shock, ein ehemaliges WNBA-Basketball-Franchise

Shock ist der Familienname folgender Personen:
 Ron Shock (1942–2012), US-amerikanischer Komiker

Siehe auch:
 Future Shock
 Schock

bs:Šok (čvor)
cs:Šok
es:Choque
hr:Šok
pt:Choque
sk:Šok